Desa Selorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 112,54), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 111,39), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,31), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,86), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 112,13), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,33, long 112,32), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 111,99), 
 Desa Selorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 112,42), 

Robotskapade Indonesienförgreningar